В одиночному розряді тенісного турніру Borden Classic 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Дана Гілберт здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Джордан, яка знялась за рахунку 5-1.

Сіяні гравчині 

 Іванна Мадруга (чвертьфінал)
 Марін Луї (півфінал)
 Барбара Джордан (фінал)
 Ліндсі Морс (чвертьфінал)

 Рената Томанова (чвертьфінал)
 Гайді Айстерленер (півфінал)
 Duk-Hee Lee (2-ге коло)
 Джулі Гаррінгтон (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1980